Antonio Vargas puede referirse a:

 Antonio Vargas Laguna, político, noble y diplomático español.
 Antonio Vargas Cortés, «el potito», cantaor español de flamenco.
 Antonio Vargas, boxeador olímpico estadounidense.
 Antonio Vargas (1940-2014), entrenador de fútbol chileno. 
 Antonio Vargas, sindicalista ecuatoriano.
 Antonio Vargas, arquitecto salvadoreño.
 Antonio Vargas (n. 13 dic 1968), ciclista español.